Billy's Stratagem – cortometraggio del 1912 diretto da D.W. Griffith
Billy's Stratagem – cortometraggio del 1915 diretto da Bruce Mitchell (come Bruce M. Mitchell)